Moncaup puede referirse a: 
 Moncaup, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Moncaup, comuna francesa situada en Pirineos Atlánticos.